Войнаро́вский (; ) – польская и украинская фамилия. Женская форма Войнаровская.

Известные носители 
 Войнаровский, Андрей Иванович (ум. 1740) — казацкий старшина, племянник гетмана Мазепы, герой поэмы «Войнаровский» К. Ф. Рылеева.
 Войнаровский, Вячеслав Игоревич (1946—2020) — российский оперный певец, народный артист Российской Федерации.
 
 Войнаровский, Павел Дмитриевич (1866—1913) — телеграфный инженер и преподаватель телефонии Петербургского Электротехнического института, разработчик проекта телефонной связи между Петербургом и Москвой (1896).
 Войнаровский, Роман Васильевич (род. 1980) — украинский футболист, автор самого быстрого гола в истории профессионального футбола.
 Войнаровский, Яков Васильевич (1894—1943) — участник национально-освободительного движения на Украине 1917—1920, участник (старшина) польско-немецкой войны, сентябрь 1939, на стороне Польши.

